La Serie A 1971 è stata la 52ª edizione del massimo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto. La Pro Recco ha concluso il campionato imbattuta per il settimo anno di fila aggiudicandosi il dodicesimo titolo italiano.

Risultati

Classifica finale

Verdetti
 Pro Recco Campione d'Italia
 Rari Nantes Bogliasco retrocessa in Serie B

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1971
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto